Schwarzmann est un patronyme porté notamment par :

  (1965-), élue autrichienne au parlement du Land du Vorarlberg ;
 Alfred Schwarzmann (1912-2000), gymnaste allemand ;
 , boxeur suisse ;
  (1948-), entraîneuse, conférencière et juge de compétition allemand en voltige
 Herman Schwarzmann (1846-1891), architecte américain ;
  (1979-), artiste de cabaret allemand ;
 Michael Schwarzmann (1991-), coureur cycliste allemand ;
 Stefan Schwarzmann (1965-), batteur allemand de heavy metal ;
  (1971-), artiste, présentateur, musicien et chanteur autrichien.